Haltli steht für:

 Haltli (Mollis), spätbarockes Landgut in der Gemeinde Mollis, Kanton Glarus

Haltli ist der Familienname folgender Personen:

 Frode Haltli (* 1975), norwegischer Musiker